Eötvös nebo Ötvös je maďarské příjmení.

Častější podoba je Ötvös, přičemž podoba Eötvös souvisí s rody Eötvösů. Ani jedna podoba nepatří mezi 100 nejčastějších maďarských příjmení.

Dějiny 
Příjmení Eötvös je spojeno se vzniku maďarské hlásky a písmene Ö. Dnešní systém zápisu maďarštiny se vyvíjel dlouhým procesem. Písmeno ö se původně psalo různými způsoby (e + v, e + u nebo e + w). Jako příklad může sloužit běžné maďarské příjmení Török, postaru Thewrewk.

V 15. století se v maďarštině používal takzvaný husitský pravopis (pravopis používaný maďarskými překladateli husitské bible), kdy se k označení hlásky ö uživalé také písmene q. Použití písmene ö se ustálilo v 17. a 18. století, nicméně v příjmení Eötvös se zachovala kombinace eö.

Šlechtické rody Eötvösů, jako nejznámější nositelé tohoto příjmení, dostala své jméno pravděpodobně podle některého řemeslného předka, neboť šlechtického titulu rod dosáhl až v 17. století.

Související články 
 Eötvösové (rozcestník)
 Univerzita Loránda Eötvöse
 Eötvös (kráter)
 Eötvösův experiment

Externí odkazy

Reference 

Maďarská příjmení